Automòbils.
 Škoda Octavia
 Dret romà:
 Llei Octàvia.
 Onomàstica:
 Octàvia Major, germanastra de l'emperador August.
 Octàvia Menor, germana de l'emperador August
 Octàvia (esposa de Neró), filla de l'emperador Claudi i dona de Neró.
 Octàvia (germana de Britànic).
 Gens Octàvia, gens romana plebea.